Bacula peut désigner :
 Bacula (bâtiment), une technique de maçonnerie dite à la Française pour la réalisation des plafonds de plâtre ;
 Bacula (logiciel), un logiciel libre de sauvegarde ;
 Bacula, un genre de mollusques de la famille Eulimidae.